
Termin -{TCR}- ima više značenja.
 T-ćelijski receptor
 Tutikorinski aerodrom, IATA kod aerodroma u Indiji